Collegio plurinominale Basilicata - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei deputati
 Collegio plurinominale Basilicata - 01 – collegio elettorale della Repubblica italiana per l'elezione dei senatori